Borriello est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Marco Borriello (né en 1982), footballeur international italien ;
 Mario Borriello (1914–2000), chanteur lyrique italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien